Kopřivnice může být:
 
 Kopřivnice – město v okrese Nový Jičín
 Kopřivnice (železniční stanice) – železniční stanice ve městě Kopřivnice na trati 325
 Kopřivnice zastávka –  železniční zastávka ve městě Kopřivnice  na trati 325
 Kopřivnice (potok) – přítok Lomnice v okrese Strakonice
 Kopřivnice (Lužické hory) – vrch v Lužických horách

Související články 
 Koprivnica (rozcestník)
 Kopřivnička
 Kopřivník (Jizerské hory)
 Kopřivná
 Kopřiva (rozcestník)